James Neil "Jamie" Macoun, född 17 augusti 1961, är en kanadensisk före detta professionell ishockeyspelare som tillbringade 16 säsonger i den nordamerikanska ishockeyligan National Hockey League (NHL), där han spelade för ishockeyorganisationerna Calgary Flames, Toronto Maple Leafs och Detroit Red Wings. Han producerade 358 poäng (76 mål och 282 assists) samt drog på sig 1 210 utvisningsminuter på 1 128 grundspelsmatcher. Macoun spelade också på lägre nivå för Ohio State Buckeyes (Ohio State University) i National Collegiate Athletic Association (NCAA).

Han blev aldrig draftad av någon NHL-organisation.

Macoun vann Stanley Cup med Calgary Flames för säsongen 1988-1989 respektive Detroit Red Wings för säsongen 1997-1998.

Efter spelarkarriären arbetar han som fastighetsmäklare i Calgary, Alberta och äger en återförsäljare av fordon med märket Ford i provinsen Ontario.

Statistik

Referenser

Externa länkar
James Macoun – Stats – NHL.com
Jamie Macoun NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Jamie Macoun hockey statistics and profile at hockeydb.com

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Calgary Flames
Spelare i Detroit Red Wings
Spelare i Toronto Maple Leafs
Spelare som har spelat minst 1000 matcher i National Hockey League
Kanadensiska idrottare under 1900-talet
Idrottare från Ontario
Personer från Newmarket, Ontario
Levande personer
Födda 1961
Män
Ishockeyspelare i Ohio State Buckeyes (herrar)
Alumner från Ohio State University
Stanley Cup-mästare 1998
Stanley Cup-mästare 1989
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft
Spelare i Newmarket Flyers
Spelare i Aurora Tigers